Biagiotti ist der Familienname folgender Personen:
 Adriana Biagiotti (* 1947), italienische Turnerin
 Laura Biagiotti (1943–2017), italienische Modedesignerin
 Lavinia Biagiotti Cigna (* 1978), Tochter von Laura Biagiotti, Modedesignerin